Maria de Borgonha, Condessa de Bar (1298-?), filha de Roberto II, Duque da Borgonha;
 Maria de Borgonha, Duquesa de Saboia (1386-1422), filha de Filipe II da Borgonha;
Maria de Borgonha, Duquesa de Cleves (1394-1463), filha de João, Duque da Borgonha;
Maria de Borgonha (1457-1482), filha de Carlos, o Temerário, casou com Maximiliano de Habsburgo.

Casa de Valois-Borgonha
Desambiguação
Desambiguações de antropônimos